Der Turnwettkampf am Schwebebalken der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 25. Juli und am 3. August 2021 im Ariake Gymnastics Centre statt.

Im Qualifikationswettbewerb am 25. Juli 2021 hatten sich acht Turnerinnen für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah jedoch vor, dass nur zwei Athletinnen pro Nation im Finale antreten durften. Eine dritte Qualifikantin durfte nicht antreten und wurde von der Turnerin ersetzt, die als nächstbeste abgeschnitten hatte.

Die Wertung einer Übung setzte sich zusammen aus dem Schwierigkeitsgrad (D-Note) und der Ausführung (E-Note), die zur Gesamtwertung addiert und von der evtl. Strafpunkte abgezogen wurden. Sollten zwei Turnerinnen die gleiche Gesamtpunktzahl haben, gibt die höhere Wertung der Ausführung den Ausschlag.

Die Medaillen überreichte Anita DeFrantz, amerikanische IOC Vize-Präsidentin, begleitet von Wasilij Titow, Vize-Präsident der FIG aus Russland.

Titelträger

Ergebnisse

Qualifikation 
Sonntag, 25. Juli 2021, 9:30 Uhr (Ortszeit)

Finale 
Dienstag, 3. August 2021, 17:50 Uhr (Ortszeit)

Weblinks 
 Olympic Sports Gymnastics

Einzelnachweise 

Schwebebalken Frauen
Ariake Gymnastics Centre